

Personnalités 

 Martha O'Driscoll (1922-1998), actrice américaine ;
 John O'Driscoll (1953-), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Fachtna O'Driscoll (né en 1954), prêtre irlandais, supérieur général de la Société des missions africaines ;
 Mick O'Driscoll (né en 1978), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Brian O'Driscoll (1979-), international irlandais de rugby à XV ;
 Sean Villanueva O’Driscoll (né en 1981), grimpeur et alpiniste belge.
 Robert O'Driscoll, écrivain et essayiste irlandais.